Lászlófalva, a Bács-Kiskun vármegyei Szentkirály korábbi neve
Lászlófalva, település Horvátországban, Vukovár-Szerém megyében
Lászlófalva, korábban önálló település Szlovákiában, ma Turócábrahámfalva része